SAML steht als Abkürzung für:
 Security Assertion Markup Language, XML-Framework zum Austausch von Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen
 Società Anonima Meccanica Lombarda, ehemaliger italienischer Hersteller von Mühlen und Flugzeugen

Saml ist der Familienname folgender Personen:
 Ralph Saml (* 1961), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Samel
 XAML

Abkürzung